Flosculomyces är ett släkte av svampar. Flosculomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Flosculomyces